Marco Innocenti (1966-2022) – scrittore e sceneggiatore
Marco Innocenti – giornalista e saggista
Marco Innocenti – tiratore a volo
Marco Innocenti – tennista paralimpico